Somerset East (Extension 103)  – località della Namibia
 Somerset East (Extension 104)  – località della Namibia
 Somerset East (Sudafrica)  – località del Sudafrica